Fadin steht für:
 Fabbrica Automobili Officine Trubetzkoy
Wiktor Sergejewitsch Fadin (* 1942), russischer Physiker